Mitterfeld  heißen folgende geographische Objekte:

 Mitterfeld (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mitterfeld (Gemeinde Kasten), Katastralgemeinde und Ortschaft von Kasten bei Böheimkirchen, Niederösterreich
 Mitterfeld (Gemeinde Oberneukirchen), Ortschaft von Oberneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Mitterfeld (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz), Ortschaft von Sankt Marein-Feistritz, Steiermark

Siehe auch:
 Mittelfeld (Begriffsklärung)
 Mitterfelden